Ла Мангана има више значења:

 Ла Мангана (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Мангана (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мангана (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мангана (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мангана (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мангана (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мангана (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику